Niebylec – męskie imię słowiańskie
 Niebylec – wieś gminna w powiecie strzyżowskim, w województwie podkarpackim
 Niebylec – gmina w województwie podkarpackim